W Polsce
 Kownaty – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym 
 Kownaty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Huszlew 
 Kownaty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk
 Kownaty - przysiółek wsi Dzielin w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Kownaty – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Kownaty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn
 Kownaty – gromada w powiecie bialskim, później w łosickim

 W innych państwach
 Kownaty () – wieś na Łotwie, w novadzie Rzeżyca, półtora kilometra na wschód od jeziora Raźno, siedziba administracyjna pagastu Kaunata.

Zobacz też 
 Kownaty Żędowe, Kownaty-Borowe, Kownaty-Kolonia